

Toponyme

Belgique 
 Weert est une section de la commune belge de Bornem

Pays-Bas 
 Weert est une commune située dans la province de Limbourg
 Weert est un hameau de la commune de Meerssen, dans le Limbourg

Homonymie de localités